Tacheng – miasto w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang
 Tacheng – prefektura w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang